Csehország
Polepy, település a Kolíni járásban
Polepy, település a Litoměřicei járásban